EDS je zkratka pro:

v automobilním průmyslu:

Elektronická uzávěrka diferenciálu (Elektronische DifferentialSperre)

v podnikání:
 Electronic Data Systems (anglicky)

v politice:
 Evropská demokratická strana (Česko) – česká politická strana
 Evropská demokratická strana – evropská politická formace

ve společnosti:
 European Democrat Students (anglicky)
 Evropská dobrovolná služba – program EU Mládež v akci

v informatice, technice:
 Electronic Data Sheet (anglicky)
 Energiově-rozdělená X-ray spektroskopie (anglicky)

v kosmických letech:
 Earth Departure Stage (anglicky)

v lékařství:
 Ehlersův–Danlosův syndrom
 Energy dispersive X-ray spectroscopy, také zkracováno EDX, (anglicky)

ve sportu:
 Extra Day Score, viz též golf (anglicky)

Zkratky